Ørslev är ett ortnamn som förekommer på flera platser i Danmark.

Ørslev, Aabenraa kommun
Ørslev, Frederikshavns kommun
Ørslev, Kalundborgs kommun
Ørslev, Middelfarts kommun
Ørslev, Ringsteds kommun
Ørslev, Slagelse kommun
Ørslev, Vordingborgs kommun